Artiom Nikolaïevitch Garifouline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Iaroslavl dans l'oblast de Iaroslavl en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lokomotiv dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2006. En 2009-2010, il dispute une saison dans la ligue junior russe, la MHL avec le Loko, l'équipe junior du Lokomotiv. En 2010-2011, il passe professionnel dans la VHL avec l'Ijstal Ijevsk. En 2014-2015, il dispute trente-et-un matchs de saison régulière de la Ligue continentale de hockey avec le Metallourg Novokouznetsk pour un but et deux assistances. Il joue au Kazakhstan avec le Beïbarys Atyraou de 2020 à 2022. Au printemps 2022, il signe en France chez les Diables rouges de Briançon où il rejoint son ancien coéquipier et compatriote Denis Kourepanov.

Trophées et honneurs personnels

MHL 
2009-2010 : participe au match des étoiles avec la conférence ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 14|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 30|| 0|| 7|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 69|| 20|| 22|| 42|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || Loko || MHL || 66|| 17|| 27|| 44|| 32|| 4|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || Ijstal Ijevsk || VHL || 53|| 7|| 4|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kristall Saratov || VHL || 44|| 9|| 3|| 12|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Kristall Saratov || VHL || 49|| 8|| 15|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kristall Saratov || VHL || 50|| 14|| 11|| 25|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL  || 31|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Zaouralye Kourgan || VHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Zaouralye Kourgan || VHL || 45|| 14|| 6|| 20|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 42|| 10|| 10|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || KRS Heilongjiang || VHL || 33|| 4|| 5|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Zaouralye Kourgan || VHL || 54|| 6|| 17|| 23|| 22|| 9|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2019-2020 || Zaouralye Kourgan || VHL || 53|| 5|| 4|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Bouran Voronej || VHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 39|| 14|| 16|| 30|| 16|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 36|| 7|| 10|| 17|| 4|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2022-2023 || Diables rouges de Briançon || SLM ||  || || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Iaroslavl
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Zaouralye Kourgan
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur des Diables rouges de Briançon